CS Progym Gheorgheni (CS Progym Hargita Gyöngye în maghiară) este un club de hochei pe gheață din Gheorgheni, România care evolueaza in Liga Națională de hochei.

Lotul de jucatori 2009-2010

Legături externe 
 http://www.progymhockey.ro 

Echipe de hochei pe gheață din România
Fondări în 1949
Gheorgheni